Peter Eriksson (1958) svéd politikus, parlamenti képviselő 1994–1998 között és 2002-től
 Peter Eriksson (1959) olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes svéd díjugrató lovas
 Peter Eriksson (1960) svéd vitorlázó, olimpikon
 Peter Eriksson (1965) olimpiai bronzérmes svéd jégkorongozó